Любительский драфт НХЛ 1978 года состоялся 15 июня в отеле «Королева Елизавета» в Монреале.

Процедура драфта 
Во время 16-го драфта НХЛ в 22-х раундах было выбрано 234 хоккеиста. Право первого выбора досталось клубу «Миннесота Норт Старз». Это был последний, так называемый «Любительский драфт НХЛ», перед переименованием его во «Входящий драфт НХЛ».

Впервые на драфте НХЛ были выбраны игроки из Чехословакии (первый из них Ладислав Свозил, выбранный в 12-м раунде под общим номером 194 клубом «Детройт Ред Уингз») и Западной Германии (первый – Бернхард Энгльбрехт – 12-й раунд, номер 196, «Атланта Флэймз»).

Итоги драфта 
В представленном ниже списке полностью приведён первый раунд драфта и наиболее успешные игроки из более поздних кругов драфта.
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

  Игрок = Участник «Матча всех звёзд»,
Игрок = Член Зала хоккейной славы

Статистика драфта 
 Количество хоккеистов игравших в НХЛ: 95;
 Процент игравших в НХЛ от общего числа игроков: 40,6;
 Среднее количество игр за карьеру в НХЛ: 334;
 Среднее количество голов за карьеру в НХЛ: 66;
 Среднее количество очков за карьеру в НХЛ: 168;
 Среднее количество штрафных минут за карьеру в НХЛ: 400.

Ссылки 
 Любительский Драфт НХЛ 1978 года  на The Internet Hockey Database 
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1978/79

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1978 год в хоккее